Даниэль Нильсен:

 Нильсен, Даниэль (род. 1980) — датский хоккеист.
 Нильсен, Даниэль (род. 1995) — датский футболист.